Nightcrawler puede referirse a:

 Nightcrawler, un superhéroe perteneciente al universo Marvel.
 Nightcrawler (película), una película estadounidense de 2014.
 Night Crawler, una canción de la banda británica de heavy metal Judas Priest.
 Nightcrawlers: The KMFDM Remixes, un álbum de remixes de la banda estadounidense de groove metal White Zombie.